Casper Mountain (berg), een berg in Wyoming;
Casper Mountain (plaats), een plaats op die berg.